Бочурино — название населённых пунктов.

Россия 
 Бочурино — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Бочурино — деревня в Удомельском районе Тверской области.